Okręty US Navy o nazwie USS "Robin":
 Pierwszy "Robin" (AM-3) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918-1945.
 Drugi "Robin" (AMS-53) był trałowcem typu YMS-135, który był w służbie w latach 1943-1957.
 Trzeci "Robin" (MHC-54) trałowcem typu Osprey, który był w służbie 1996-2006.
Robin